Drev kan avse:
 Drevgarn – garn av lin eller hampa som är impregnerat med trätjära
 Drevjakt – en av flera metoder att bedriva jakt på vilt
 Drev (mekanik) – en mekanisk anordning i form av kugghjul som griper in i varandra
 Drev (båt) – kraftöverföring mellan båtmotor och propeller
 Mediadrev – en informell gemensam bevakning där medier i praktiken samverkar vid skandaler
 Drevs socken – en socken i Småland i Uppvidinge härad

Se även
 Drevning (fartygskonstruktion) – en metod att med drevjärn och träklubba driva in drevgarn mellan bordgångar och däcksplankor